Fressgasse bezeichnet folgende Straßen:

 Fressgasse (Mannheim), inoffizieller Name in der Quadratestadt für die Straße zwischen den Quadraten P und Q in Mannheim
 Freßgass, Frankfurt am Main